Avenida Sáenz Peña puede referirse a:

 Avenida Sáenz Peña, avenida de la ciudad de Callao, Perú.
 Avenida Sáenz Peña, avenida de la ciudad de Chiclayo, Perú.